Schützenmühle bezeichnet:

 Schützenmühle (Aubstadt), Ortsteil der Gemeinde Aubstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Schützenmühle (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Schützenmühle (Březová), Ausflugsziel bei Karlsbad, Tschechien